16 Samodzielny Pułk Czołgów
 16 Pułk Czołgów Średnich